Всеобщие выборы в Эквадоре проходили 15 октября (парламентские и 1-й тур президентских выборов) и 26 ноября (2-й тур президентских выборов) 2006 года. Хотя Альваро Нобоа получил наибольшее количество голосов в 1-м туре президентских выборов, во 2-м туре победу одержал Рафаэль Корреа от Альянса ПАИС, получивший 54,8 % голосов. В результате парламентских выборов Институционалистская обновленческая партия национального действия Альваро Нобоа стала крупнейшей партией Национального конгресса, получив 28 из 100 мест парламента.

28 ноября 2006 года Корреа был объявлен победителем, хотя Нобоа не признал своего поражения и предположил, что может оспорить действительность бюллетеней. По данным Высшего избирательного трибунала из 97,29 % подсчитанных голосов 57,07 % были за Корреа и 42,96 % за Нобоа. Среди прочих, Организация американских государств, посол США Линда Джуэлл и представители многих стран Южной Америки признали Корреа победителем выборов. 15 января 2007 года Рафаэль Корреа был приведён к присяге в качестве президента на четырёхлетний срок.

Результаты

Президентские выборы

Парламентские выборы

Примечания 

Эквадор
Выборы в Эквадоре
2006 год в Эквадоре
Октябрь 2006 года
Ноябрь 2006 года